Arvid Andersson (1881–1956) – szwedzki przeciągacz liny,
 Arvid Andersson (1896–1992) – szwedzki gimnastyk,
 Arvid Andersson (1900–1973) – szwedzki polityk,
 Arvid Andersson (1919–2011) – szwedzki sztangista.